Fenerbahçe o Fener puede hacer referencia a:

Toponimia
Fenerbahçe, barrio en el distrito Kadıköy de la ciudad turca de Estambúl;
Fener, barrio en el distrito Fatih de Estambúl;

Entidad deportiva y sus secciones
Fenerbahçe Spor Kulübü, club deportivo turco
Fenerbahçe, sección de fútbol del mencionado club;
Fenerbahçe Ülkerspor, sección de baloncesto del mismo club;
Fenerbahçe Spor Kulübü, sección de baloncesto femenino del mismo club;
Fenerbahçe Estambul, sección de voleibol masculino del mismo club;

Peces
Fenerbahce (animal), género de peces de agua dulce;
Fenerbahce formosus, especie de peces de agua dulce;
Fenerbahce devosi, especie de peces de agua dulce;